het Engelse woord voor zigeuner (zowel gebruikt voor de Roma en Sinti als in veel ruimere zin)
 Gypsy (band), een band uit Minnesota, Verenigde Staten
 Gypsy (DC), een stripfiguur van DC Comics
 Gypsy (Fleetwood Mac), een lied van Mirage
 Gypsy (MST3K), een robot uit de televisieserie Mystery Science Theater 3000
 Gypsy (Shakira), een song van de Amerikaanse zangeres Shakira
 Gypsy (1962), een film uit 1962
 Gypsy (1993), een televisiefilm uit 1993
 Gypsy (televisieserie), Amerikaans/Brits televisieserie uit 2017 
 Gipsyjazz, jazz met zigeunerinvloeden
 The Gypsy (roman), een roman van Steven Brust en Megan Lindholm
 Gipsy (stripreeks), een Franco-Belgische stripreeks van Thierry Smolderen en Enrico Marini